Levitan ou Lévitan est un nom de famille pouvant renvoyer aux personnes suivantes, par ordre alphabétique :
Félix Lévitan (1911-2007), journaliste sportif, directeur du Tour de France de 1962 à 1987
Isaac Levitan (1860-1900), peintre paysagiste russe
Steven Levitan (1962-) scénariste, producteur et réalisateur américain
Wolff Lévitan (1885-1966), marchand de meubles français, parent de Marcel Bleustein-Blanchet, traqué par la Gestapo.

Références

Homonymie de patronyme